

Cinéma 

 Le titre anglais du film allemand Zones humides (Feuchtgebiete) de David Wnendt sorti en 2013 ;
 Wetlands, un film américain sorti en 2017.

Divers 
 Wetlands International

Voir aussi